Matoutou-Falaise est le dix-septième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Bédu.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 1990